Wolof (volk), een West-Afrikaanse bevolkingsgroep
Wolof (taal), de taal van dat volk